A Touch of Evil: Live е концертен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Последен албум с Кенет Даунинг преди да се оттегли през 2011 г.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара
 Йън Хил – бас
 Скот Травис – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 2009 година
Концертни албуми